Stepnoi (Rodnikí), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Aleksàndrovka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Lóssevo), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Gretxànaia Balka), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Kubànskaia Step), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Liàpino), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Gluboki), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Novopokrovski), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Sovkhozni), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Krutoi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Ieisk), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Stepnoi (Rostov), localitat de la província de Rostov, a Rússia
 Stepnoi (Altai), localitat del territori de l'Altai, a Rússia
 Stepnoi (Novossibirsk), localitat de la província de Novossibirsk, a Rússia
 Stepnoi (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia
 Stepnoi (Tula), localitat de la província de Tula, a Rússia
 Stepnoi (Astracan), localitat de la província d'Astracan, a Rússia